Aberdare peut désigner :
 Aberdare, une chaîne de montagnes du Kenya ;
 parc national d'Aberdare, un parc national du Kenya, près des montagnes du même nom ;
 Aberdare, une ville du pays de Galles.